Mužská dvouhra Emilia-Romagna Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do singlové soutěže parmského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o úvodní ročník italské události na okruhu ATP Tour.

Vítězem se stal nenasazený Američan Sebastian Korda, jenž ve finále zdolal italského hráče Marca Cecchinata po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Celou soutěží prošel bez ztráty sady. Na okruhu ATP Tour tak ve 20 letech získal premiérovou trofej a stal se prvním Američanem od Sama Querreyho na Serbia Open 2010, jenž ovládl antukový turnaj v Evropě. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 50. místo žebříčku. Jako syn bývalé světové dvojky Petra Kordy v otevřené éře představovali třetí dvojici otce a syna, jejíž oba členové vyhráli singlový titul. Navázali tím na Indy Ramanathana a Rameše Krišnanovi a Američany Phila a  Taylora Dentovi.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Emilia-Romagna Open 2021